Берескле́т крыла́тый () — листопадный кустарник, вид рода  семейства .

Синонимы 
По данным The Plant List:

Ботаническое описание 
Бересклет крылатый — кустарник до 1,8 м высотой. Побеги часто стелющиеся, слегка четырёхгранные, зелёные.

Листья 
Листовые пластинки 2,5—7 см длиной и 1—3 см шириной, обратнояйцевидные или эллиптические, заострённые, по краю городчато-пильчатые, плотные, почти кожистые, блестящие, без опушения. Черешок 1—5 мм длиной.

Цветки 
Цветёт в мае—июне.

Соцветия простые, трёхцветковые, или цветки одиночные.

Лепестки 3—4 мм длиной, широкояйцевидные. Тычинки на нитях около 1 мм длиной, столбик около 1 мм.

Плоды 
Плод — коробочка.

Распространение и экология 
Произрастает на открытых местах, в смешанных лесах, среди кустарников, на скалах и луговых склонах, преимущественно в долинах рек и ручьёв и близ морского берега, на высоте до 700, иногда до 1000 м над уровнем моря.

Общее распространение: российский Дальний Восток, Японо-Китайский район.

Впервые описан из Японии.

Хозяйственное значение и применение 
Может использоваться как декоративное растение в садоводстве.

Растение ядовито.

Классификация

Таксономическое положение 
Таксономическая схема:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бересклетовые
Флора Евразии
Декоративные кустарники
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в 14-м издании книги Systema Vegetabilium